Benoit kan som auktorsförkortning betyda:

 Pierre L. G. Benoit (1920–1995), en belgisk araknolog
 M.A. Benoit

Robotskapade auktorsförkortningar